Fântâna se poate referi la:

Fântână, sursă de apă;

Localități în România 
 Fântâna, Brașov, sat în județul Brașov 
 Fântâna, Hunedoara, sat în județul Hunedoara 
 Fântâna Mare, Suceava, comună în județul Suceava , reședința comunei cu același nume
 Fântâna, Brașov, comună în județul Brașov 
 Fântâna, Brașov, comună în județul Brașov 
 Fântâna Babii, Mureș, sat în județul Mureș 
 Fântâna Blănarului, Vaslui, sat în județul Vaslui 
 Fântâna Brazilor, Harghita, sat în județul Harghita 
 Fântâna Domnească, Mehedinți, sat în județul Mehedinți 
 Fântâna Mare, Constanța, sat în județul Constanța 
 Fântâna Mare, Tulcea, sat în județul Tulcea 
 Fântâna Oilor, Tulcea, sat în județul Tulcea

Altele
 Râul Fântâna (dezambiguizare)

Vezi și
 Fântânele (dezambiguizare)

 Fîntînița, Drochia
 Fîntînița – Murfatlar

Toponime românești